Лухо́вицкая улица — улица в Москве на территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа. Начинается от Рязанского проспекта. На пересечении с улицей Михайлова терпит разрыв и сужается, затем пересекается с Зарайской улицей и заканчивается на улице Маёвок.

История возникновения 
Наименование присвоили 20 мая 1964 года по городу Луховицы, расположенному на юго-востоке Московской области. Ранее носила название Спортивной улицы в деревне Чухлинка (1960).

Примечательные здания и сооружения

По нечётной стороне

По чётной стороне 
 № 4а — Вязовская канализационная насосная станция (КНС)

Транспорт
Проезжая часть заасфальтирована. От Рязанского проспекта до улицы Михайлова движение двустороннее по 2 полосы в каждом направлении, дороги разделены бульваром. От улицей Михайлова до улицы Маёвок движение остаётся двусторонним, но по одной полосе движения в каждую сторону.

По Луховицкой улице проходит автобусный маршрут № 491.

Ближайшие станции метро — , , .

Вблизи улицы Маёвок имеется выход к одноимённым автостанции и платформе «Плющево».

Примечания

Литература 
 Большая иллюстрированная энциклопедия Москвы.

Улицы Москвы, названные в честь городов
Переименованные улицы Москвы